Tous puede referirse a:
 Tous, un municipio de la provincia de Valencia (España).
 Pantanada de Tous, una inundación ocurrida en sus proximidades en 1982.
 Tous, una joyería.